Ел Комедеро има више значења:

 Ел Комедеро (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Комедеро (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Комедеро (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Комедеро (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Комедеро (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Комедеро (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Комедеро, Франсиска Јескас (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику